Фоон, Тоон (, ) — имя нескольких персонажей греческой мифологии. Может означать:

 Тоон — гигант, убитый вместе с  мойрами.
 Фоон — троянец, убитый Одиссеем.
 Фоон — сын Фенопса, убитый Диомедом вместе с братом своим Ксанфом.
 Фоон — феак.
 Тоон — участник индийского похода Диониса. Убит Коримбасом
  — сын Икария и .

См. также 
 Теллеген, Тоон
 Тоон
 Тон (мифология)

Примечания 

Герои древнегреческих мифов